Орловское наместничество — административно-территориальная единица Российской империи, существовавшая в 1778—1796 годах. Административным центром являлся город Орёл.

История 
28 февраля 1778 года было издан указ Екатерины II «Об учреждении Орловской губернии», в котором говорилось:
«...Повелеваем нашему генералу князю Репнину оную губернию, не упуская времени объехать и по данному от нас примерному расписанию оной на 12 уездов на месте удобность их освидетельствовать, и как о сем, так и какие вновь города для приписания к ним уездов назначить нужно будет, нам самолично представить»

Орловское наместничество было образовано 5 сентября  1778 года из Орловской и большей части Севской провинций (включая город Севск), относившихся ранее к Белгородской губернии, а также Ливенского и Елецкого уездов, переданных из Воронежской губернии. 

12 декабря 1796 года в результате реформы Павла I были ликвидированы генерал-губернаторства и принято разделение страны на губернии. Вместо Орловского наместничества принято наименование Орловская губерния.

Административное деление 

Орловское наместничество делилось на 13 уездов:
 Болховский уезд — центр Болхов
 Брянский — центр Брянск
 Дешкинский — центр Дешкин
 Елецкий — центр Елец
 Карачевский — центр Карачев
 Кромский — центр Кромы
 Ливенский — центр Ливны
 Луганский — центр Лугань
 Малоархангельский — центр Малоархангельск
 Мценский — центр Мценск
 Орловский — центр Орёл
 Севский — центр Севск
 Трубчевский — центр Трубчевск

В 1782 году Луганский уезд был переименован в Дмитровский, а его центр перенесён из Лугани в Дмитровск.

Руководители наместничества

Генерал-губернаторы 
Высшая политическая власть в Орловском наместничестве осуществлялась генерал-губернаторами. Начиная с 1781 года Орловское и Курское наместничества управлялись одним генерал-губернатором.

Правители наместничества 
Хозяйственными делами в Орловском наместничестве ведали «правители наместничества» (наместники):

Ссылки 
 Государственный архив Орловской области. Путеводитель. Справка об административно-территориальном делении Орловской области

Примечания 

Наместничества Российской империи
1778 год в Брянской области
История Орловской области
Орловская губерния
Появились в 1778 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1796 году
Административные единицы, образованные в 1778 году